Парази́т ( — нахлібник) — організм, який живе за рахунок іншого організму, що називається хазяїном (див. Паразитизм).

 Паразит (перен.) — людина, яка існує за рахунок чужих доходів, за рахунок чужої праці, дармоїд (соціальний паразит).
  «Паразит» () — роман сера Артура Конан Дойла, написаний у 1894 році.
 Паразит (DC Comics) — суперзлодій в історіях про Супермена.

Фільми 

 «Паразит» () — американський постапокаліптичний фільм жахів 1982 року.
 «Паразит» — американський фантастичний фільм жахів 1997 року, реж. Енді Фрьомке.
 «Паразит» — британський фантастичний фільм жахів 2004 року, реж. Ендрю Прендергаст.
 «Паразити» — південнокорейський фільм 2019 року, реж. Пон Джун Хо.

Посилання